Фицрой () е река в Централен Куинсланд, Австралия. Тя извира от Голямата вододелна планина в източната част на Австралия. Тече на изток и се влива в Тихия океан.

Реката има водосборен басейн от 150 000 км2, което я прави втората най-голяма река в Австралия и най-дългата река в източната част на континента.

Името ѝ е дадено от Чарлз и Уилям Арчър на 4 май 1853 г. в чест на сър Чарлз Фицрой – губернатор на колонията Нов Южен Уелс.

Източници

Външни препратки 
 Карта на водосборния басейн на реката. Метеорологично бюро на Австралия

Реки в Австралия